La saison 2005-2006 du LOSC Lille Métropole est la quarante-sixième saison du club nordiste en première division du championnat de France, la sixième consécutive au sein de l'élite du football français.

En plus de sa participation au championnat de France de football 2005-06, le club participe également à la Ligue des Champions.

Compétitions

Championnat 

La saison 2005-2006 de Ligue 1 est la soixante-huitième édition du championnat de France de football et la quatrième sous l'appellation . La division oppose vingt clubs en une série de trente-huit rencontres. Les meilleurs de ce championnat se qualifient pour les coupes d'Europe que sont la Ligue des Champions (le podium) et la Coupe UEFA (voir la section consacrée sur les qualifications pour les coupes d'Europe).

Pour cette saison, trois clubs sont promus de Ligue 2, Nancy, champion de Ligue 2 la saison précédente ainsi que Le Mans et Troyes

Le 16 décembre, le Lille OSC s'impose face à l'OL (1-3 à Gerland) avec des buts de Peter Odemwingie, Mathieu Debuchy et Stéphane Dumont.  Lyon était alors invaincu depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. C'est la deuxième saison consécutive que le LOSC est la première équipe à faire chuter Lyon

Le , le LOSC permet à l'Olympique lyonnais de devenir officiellement Champion de France avant même de jouer son match au Parc des Princes; en s'imposant face aux Girondins de Bordeaux à Lille (3-2). Les bordelais étaient second du classement avant le match et comptaient 14 points de retard sur la , les deux équipes ayant un match en retard. Lyon remporte alors son cinquième titre consécutif, un record dans l'histoire du Championnat de France.

Le LOSC réussit l'exploit de battre Saint-Etienne 4 fois dans la même saison, dont 3 fois à Geoffroy-Guichard

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Ligue des Champions 
À la suite de sa deuxième place lors de la saison précédente, le LOSC est qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue des Champions

Le stade utilisé par Lille, le Stadium Nord n'étant pas conforme aux prescriptions de l'UEFA et le stade le plus proche conforme sur le sol français, le stade Félix-Bollaert étant utilisé par le RC Lens en Coupe UEFA, Lille doit donc jouer ses matchs à domicile au Stade de France. Il finit néanmoins la compétition invaincu à domicile et est reversé en Coupe UEFA.

Coupe UEFA 

Le LOSC se qualifie en préservant l'avantage acquis en France au match aller, en résistant aux ukrainiens sur le terrain gelé de Donetsk

Effectif professionnel

Notes et références 

Saison du LOSC Lille
Lille
Lille